Ламарр, Ким (род. 1988) — канадская фристайлистка, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года.
 Ламарр, Рэйчел (род. 1991) — канадская футболистка.
 Ламарр, Фил (род. 1967) — американский актёр кино и телевидения, озвучивания, изредка выступает как сценарист.
 Ламарр, Хеди (1914—2000) — австрийская и американская актриса и изобретательница.

См. также 
 Ламар (значения)